Цимсен, Алексей Васильевич (1832—1889) — российский государственный деятель, тайный советник, управляющий Государственным банком (1881—1889).
 Цимсен, Гуго Вильгельм фон (1829—1902) — немецкий терапевт и клиницист.
 Цимсен, Людвиг (1823—1895) — немецкий писатель.